Hongshanopterus é um gênero de pterossauro pterodáctilo da Formação Jiufotang do Cretáceo Inferior de Liaoning, China.

A espécie tipo Hongshanopterus lacustris foi nomeada em 2008 e descrita por Wang Xiaolin, Diógenes de Almeida Campos, Zhou Zhonghe e Alexander Wilhelm Armin Kellner. O nome genérico combina uma referência à Cultura de Hongshan em Lioaning com o termo pteron do grego latinizado , "asa". O nome específico significa "do lago" em latim, referindo-se aos depósitos do lago em que o fóssil foi encontrado, em Dapinfang.

Hongshanopterus é baseado no holotipo IVPP V14582, encontrado em uma camada da Formação Jiufotang do estágio Aptiano, consistindo em um crânio e cinco vértebras do pescoço de um único indivíduo subadulto.

A envergadura de Hongshanopterus foi estimada em 1,8 a 1,9 metros. Possuía um número relativamente alto de dentes, cerca de trinta e seis para ambas as mandíbulas superiores combinadas. Os dentes eram robustos e tinham coroas triangulares que eram achatadas do lado da boca para o lado "labial", como os de membros da família Istiodactylidae.

Classificação
Em 2012, o paleontólogo Mark Witton em sua análise revelou o seguinte cladograma.

Em 2019, Alexander Kellner realizou uma reclassificação demonstrada no cladograma abaixo. Nas análises, Kellner e sua equipe consideraram o Hongshanopterus como o táxon irmão da família Istiodactylidae, e o colocaram dentro do clado, considerado um grupo mais inclusivo, dos Istiodactyliformes.

Pterossauros
Espécies fósseis descritas em 2008